Oľšavka ist der Name mehrerer Orte in der Slowakei:
 einer Ortschaft im Okres Stropkov, siehe Oľšavka (Stropkov)
 einer Ortschaft im Okres Spišská Nová Ves, siehe Oľšavka (Spišská Nová Ves)

Der erstgenannte Ort liegt im Prešovský kraj, der zweite im Košický kraj.